Іванов Валерій Геннадійович (1947) — український політик.
 Іванов Валерій Іванович (1941) — радянський футболіст.
 Іванов Валерій Феліксович (1961) — український філолог, президент Академії української преси.